El término Tróitskaya  puede referirse a:

Tróitskaya (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Tróitskaya (Ingusetia), localidad de la república de Ingusetia, en Rusia.
Tróitskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Tróitskaya (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.